Mästertjuven kan syfta på:

Film och TV 
 Mästertjuven (1915) – en svensk stumfilm från 1915.
 Cartouche – mästertjuven – en fransk-italiensk film från 1962.
 Mästertjuven (1970) – en norsk film från 1970.

Litteratur 
 Mästertjuven (detektivroman av Guy Boothby) – en detektivroman av Guy Boothby från 1916.